Bosznia-Hercegovina
 Borojevići, falu Stolac községben, a Hercegovina-Neretvai kantonban

 Horvátország
 Borojevići, falu Donji Kukuruzari községben, Sziszek-Monoszló megyében